EGI peut désigner :
  Euzko Gaztedi Indarra, le mouvement de jeunes du Parti nationaliste basque ;
 Enabling Grids for e-Science, une série d'efforts visant à fournir un accès à des ressources informatiques à haut débit dans toute l'Europe à l'aide de techniques de calcul en grille.